HMS „Implacable” – nazwa noszona przez trzy okręty brytyjskiej Royal Navy, znacząca „nieustępliwy, nieugięty”:
  – 74-działowy okręt liniowy trzeciej rangi (third-rate), zdobyty na Francuzach w 1805 (wcześniejsza nazwa: „Duguay-Trouin”), od 1855 okręt szkolny, od 1912 zachowywany jako zabytek, w 1949 zatopiony ze względu na brak funduszy.
  – pancernik typu Formidable zwodowany w 1899, złomowany w 1921.
  – lotniskowiec typu Implacable zwodowany w 1942, złomowany w 1955.

Przypisy 

Implacable